Nuit d'ivresse peut désigner :
 Nuit d'ivresse, le film de Bernard Nauer sorti en 1986 
 Nuit d'ivresse, une pièce de théâtre de Josiane Balasko et Michel Blanc de 1985 
 Nuit d'ivresse et d'extase infinie, duo d'amour de l'opéra Les Troyens d'Hector Berlioz (1863) 
 Nuit d'ivresse, un morceau des Rita Mitsouko l'album The No Comprendo (1986) 
 Nuit d'ivresse, titre français du  de la saison 10 de la série télévisée Smallville